Храм Спаса Нерукотворного Образа — приходской православный храм в городе Серпухове Московской области. Входит в состав Серпуховского благочиния Подольской епархии Русской православной церкви.

История 

Построен в 1893—1896 годах на средства серпуховского купца Василия Фёдоровича Астапова по проекту архитектора Романа Клейна.

Главный Престол был освящён в честь Спаса Нерукотворного Образа, придельные — в честь празднования иконе Божией Матери «Знамение» и Трёх святителей.

В советское время храм был закрыт и лишился шатра и куполов. Его использовали под рыбный склад с коптильней. Вокруг построено около 50 гаражей на расстоянии 5-6 м. Из внутреннего убранства сохранились сильно закопчённые фрагменты настенной росписи в стиле академической живописи второй половины XIX века.

Настоятель церкви протоиерей Николай Боголепов был арестован в 1925 году. Священник Николай Ищенко был расстрелян 23 февраля 1931 года в Москве. Священник Пантелеймон Савельев (перед арестом он служил уже в Кашире) расстрелян 21 ноября 1937 года на Бутовском полигоне под Москвой.

В конце 1990-х годов храм передан Русской православной церкви.

Расположен на улице Чернышевского рядом с Занарским кладбищем.

Архитектура 
Архитектурный ансамбль представляет собой пример русского стиля конца XIX — начала XX века. Отдельно стоящая колокольня с парадными воротами (её верхний ярус разрушен в советское время) образует вход на кладбище, рядом с ней стоят невысокие дома причта. Иконостас был цинковый, позолоченный,  Церковь была украшением Занарья (части Серпухова, расположенной на правом берегу реки Нары).

Ссылки 
 
 

Спаса Нерукотворного
Серпухов
Роман Клейн
Серпухов
Серпухов
Серпухов
Храмы, построенные в 1896 году в России